Medical Dental Building ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Medical Dental Building (Texas), ID-Nr. 00001537
 Medical Dental Building (Washington), ID-Nr. 06000371